Il doppio maschile  del Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Eric Butorac e Jamie Murray erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.
Butorac ha fatto coppia con Todd Perry, ma ha perso al 1º turno contro Scott Lipsky e David Martin.
Murray ha fatto coppia con Maks Mirny, ma ha perso al 1º turno contro Thomas Johansson e Robert Lindstedt.

Mahesh Bhupathi e Mark Knowles hanno vinto in finale 7–6(5), 6–2, contro Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana.

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (campioni)
   Jonas Björkman /  Kevin Ullyett  (primo turno)

  Maks Mirny /  Jamie Murray (primo turno) 
  Marcelo Melo /  André Sá (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008
ATP Tour 2008